Archie est un prénom anglosaxon, issu du prénom Archibald d'origine germanique dont il est une contraction ou le diminutif.

Personnalités 
 Archie Aikman est un joueur de football écossais
 Archie Bell (1944-) est un chanteur américain
 Archie Bleyer (1909-1989) est un musicien américain
 Archie Brown (1938-) est un historien et politologue britannique
 Archie Carr (1909-1987) est un herpétologiste américain
 Archie Clark (1941-) joueur américain de basket-ball
 Archie Dickens (1907-2004) est un artiste britannique
 Archie Duncan (1926-) est un historien écossais
 Archie Edwards (1918-1998) est un guitariste, chanteur et compositeur de blues américain
 Archie Gemmill (1947-) est un joueur de football écossais
 Archie Goodwin (1937-1998) est un dessinateur, éditeur et auteur de comics américain
 Archie Gray (1878) est un joueur de football écossais
 Archie Griffin (1954-) est un joueur de football américain
 Archie Hahn (1880-1955) est un athlète américain
 Archie Jackson (1909-1933) est un joueur de cricket australien
 Archie Lang est un homme politique yukonnais, canadien
 Archie Manning (1949-) est un joueur de football américain
 Archie Mayo (1891-1968) est un réalisateur de cinéma américain
 Archie Moore (1916-1998) est un boxeur américain
 Archie Norman (1954-) est un homme d'affaires et un politicien britannique
 Archie Panjabi (1972-) est une actrice britannique
 Archie Roach (1956-) est un chanteur, auteur-compositeur et guitariste australien
 Archie Robertson (1879-1957) est un athlète anglais
 Archie Robertson (1929-1978) est un footballeur écossais
 Archie Scott Brown (1927-1958) est un pilote automobile britannique originaire d'Écosse
 Archie Shepp (1937-) est un saxophoniste de Jazz américain
 Archie Stout (1886-1973) est un directeur de la photographie américain
 Archie Thompson (1978-) est un joueur de football australien
 Archie Wilcox (1903-1993) est un joueur de hockey sur glace canadien
 Archie Williams (1915-1993) est un athlète américain
Archie Mountbatten-Windsor (2019-) est le fils du prince Harry et de Meghan Markle.

Personnages fictifs 
 Archie Bunker est un personnage de la série télévisée américaine All in the Family
 Archie Cash est une série de bande dessinée belge
 Archie Comics est un éditeur américain de comic books
 Archie Andrews, le personnage principal de l'éditeur Archie Comics
 Archie le Robot une bande dessinée française inspirée d'une série britannique.

Cinéma et télévision 
 Archie Classe (The New Archies) est une série télévisée d'animation américaine diffusée en 1987

Musique 
 Archie Bronson Outfit est un groupe de blues-rock londonien
 Archie Kramer est le troisième album studio du groupe breton Matmatah, sorti en 2004

Technologie 
 Archie est un outil indexant le contenu proposé par les différents sites FTP

Toponymes 
 Archie est une municipalité rurale du Manitoba située au nord-ouest de Virden, au Canada
 Archie est une municipalité du comté de Cass, dans l'État du Missouri, aux États-Unis